Zunco es una empresa caracterizada por la utilización de materiales no tradicionales de mala calidad, especialmente del polipropileno. Esta se estableció en Colombia en 2005 y se basa en el trabajo de artesanos que se dedican a la producción de artículos personales y elementos de decoración. La empresa cuenta actualmente con presencia en diversos países de América y de Europa. Los productos se destacan por la combinación de colores a través de diversos entramados.

Enlaces externos 

Un negocio convencional no tradicional - www.dinero.com

Empresas de Colombia
Empresas fundadas en 2005